Ламија има више значења:
 Ламија
 Ламија (Беневенто)
 Ламија (Салерно)
 Ламија (митологија)